«СОТ Уйма» — платформа, остановочный пункт Северной железной дороги. Расположена на линии «Северодвинск — Нёнокса». Входит в состав городского округа «Северодвинск» Архангельской области. На платформе имеются освещение и остановочный павильон.

Расположение 
Платформа «СОТ Уйма» расположена в границах городского округа «Северодвинск» на железнодорожном пути из Северодвинска в Нёноксу, проходящем через Северодвинск, а затем вдоль берега Белого моря. Сама платформа находится на побережье, в 150 метрах от залива Параниха Двинской губы Белого моря, где расположены остатки поморских судов. Напротив берега моря от станции расположен СНТ «Уйма» с АЗС и продуктовым магазином «Чайка», южнее «Уймы» расположен СНТ «Медик». На юго-востоке от платформы протекает река Ширшема. На западе от платформы расположен СНТ «Песчаный», а к югу от него — СНТ «Строитель». Станция связана с Солзенским и Кудемским шоссе через неасфальтированные дороги СНТ.

Пригородное сообщение 
Платформа имеет регулярное сообщение с селом Нёнокса, городами Северодвинск и Архангельск, через неё ежедневно проезжает пригородный поезд («дежурка») РА3.

Примечания 

Станции Архангельского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Архангельской области